Emmanuel Halgan (1771-1852), vice-amiral et homme politique français.
 Emmanuel Halgan (1839-1917), petit-fils du précédent, sénateur de la Vendée de 1885 à 1917.